Single
 „Never Let You Go” – singel Mando z 2003 roku
 „Never Let You Go” – singel Dimy Biłana z 2006 roku
 „Never Let You Go” – singel Justina Biebera z 2010 roku